Princ Karel Švedski in Norveški, vojvoda Västergötlandski (polno ime Oscar Carl Wilhelm), * 27. februar 1861, Stockholm, † 24. oktober 1951, Stockholm.

Karel je bil tretji sin kralja Oskarja II. Švedskega-Norveškega in Sofije Nasavske. Bil je znan kot "modri princ" (Blå Prinsen) zaradi barve svoje uniforme v življenjskem regimentu.

Življenje

Poroka
Maja 1897 se je princ Karel zaročil s princeso Ingeborg Dansko. Poročila sta se 27. avgusta 1897 v Christiansborški palači v Københavnu in preživela njun poročni izlet v Nemčiji. Princesa Ingeborg je bila druga hčerka kralja Friderika VIII. Danskega in Ludovike Švedske.

Imela sta štiri otroke:
 Princesa Margareta Švedska (* 25. junij 1899, † 4. januar 1977)
 Princesa Marta Švedska, kasneje kronska princesa Norveške (* 28. marec 1901, † 5. april 1954)
 Princesa Astrid Švedska, kasneje kraljica Belgijcev (17. november 1905, † 29. avgust 1935)
 Princ Karel Bernadotte, znan kot Karel mlajši, kasneje princ Bernadottski (* 10. januar 1911, † 27. junij 2003)

Leta 1947 je ob njuni obletnici poroke Karel priznal, da je njun zakon bil organiziran s strani njunih očetov in Ingeborg sama je dodala: "Poročila sem se s popolnim neznancem!".

Kandidat za norveški prestol
Princ Karel je nekoč veljal za kandidata na norveški prestol med Norveškim bojem za neodvisnost od Švedske leta 1905. Za izvolitev švedskega princa se je štelo za manj radikalen izhod iz Unije in tudi bolj miren pristop. Vendar kralj Oskar II. Švedski ni nikoli to odobril, ker je videl cel ta "upor" kot izdajalstvo njegovih pravic kralja Norveške. Zato princ Karel ni bil izvoljen leta 1905 za kralja Norveške. Namesto njega je bil danski princ Haakon VII. po nekaterih diplomatskih turbolencah izvoljen. Karlova hčerka princesa Marta se je poročila s Haakonovim VII. sinom, kasneje kraljem Olafom V.. Sedanji kralj Harald V. Norveški je tako vnuk princa Karla, vojvode Västergötlandske.

Leta 1904 je princa Karla kralj Oskar II. imenoval za Viteza norveških levov.

Zapuščina
Princ Karel je priznan dedek treh evropskih vladarjev: kralja Haralda V. Norveškega (sin njegove hčerke, princese Marte), pokojnega kralja Baudouina Belgijskega in njegovega brata kralja Alberta II. Belgijskega (sina njegove hčerke princese Astrid). Je tudi pradedek kralja Filipa Belgijskega in velike vojvode Henrika Luksemburškega.

Grbi
<center>
{| class="wikitable"
| Grb princa Švedske in Norveške, vojvode Västergötlandskega (18611905)
| Grb princa Švedske in vojvode Västergötlandskega (1907-1951)
|}

Predniki

Sklici

 Bomann-Larsen, Tor: Folket - Haakon & Maud II (2004; v norveščini)

Švedski princi
Rojeni leta 1861
Umrli leta 1951
Norveški princi
Rodbina Bernadotte
Luterani